Янош Вагнер ( или , 1870 — 1955) — венгерский ботаник.

Научная деятельность 
Янош Вагнер специализировался на семенных растениях. Он описал более 220 видов растений, большинство из которых были описаны впервые.

Некоторые публикации 
 1882. A budapesti Kir. magy. tud. egyetemi I. belgyógyászati kóroda épülete ...
 Karl Hoffmann, Julius Hoffmann, János Wagner, Sándor Mágócsy-Dietz. 1903. Magyarország virágos növényei. Természettudományi könyvkiadó-vállalat, lxxi. kötet (Angiospermas de Hungría. La ciencia-empresa editorial, volumen LXXI. 241 pp.
 1908. Magyarország gyomnövényei ... (Malezas de Hungría)''. Ed. Pallas Részvenytarsasag Nyomdája. 384 pp.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Венгрии